Miura Naoko (1959), japán úszónő
 Miura Naoko (1972), japán szinkronszínésznő
 Miura Naoko (1987), japán tarento, televíziós személyiség